Prva nogometna liga Federacije BiH je svoje prvo izdanje imala u sezoni 2000./01., a prvak lige je postala momčad Gruda.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2000./01.
 NK Posušje, 1. liga F BiH 2000./01., pristupljeno 17. srpnja 2016.

2000-01
 F 2